Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1991-1992 est la  de la 2. Bundesliga.

Il s'agit également de la première saison du championnat d'Allemagne réunifiée. En effet aux dix-huit clubs issus du championnat de RFA ont été rajoutés six clubs de la DDR-Oberliga ou championnat de RDA, afin d'intégrer au mieux les Allemands de l'Est. Ainsi, exceptionnellement, le championnat est scindé en deux groupes et le déroulement de la saison est modifié.

Déroulement de la saison 
Les vingt-quatre équipes (treize équipes de la saison passée, trois relégués de la Bundesliga, six clubs de l'ex-RDA et deux promus) sont réparties dans deux groupes de 12 équipes. Les équipes se rencontrent deux fois, après les 22 rencontres les groupes sont scindés en deux, les six premiers jouent pour le titre, les six derniers pour la relégation. Les clubs emportent les points acquis lors du premier tour.

Les deux vainqueurs de poule sont promus directement en 1. Bundesliga.

Les deux derniers de poule sont relégués directement.

Les deux équipes classées à la  place de chaque poule, jouent avec le champion de l'Oberliga Nord un barrage de maintien pour une place en 2. Bundesliga 1992-1993.

Comme la Bundesliga 1991-1992 intègre deux clubs de l'ex-RDA et passe à vingt équipes, il y aura en fin de saison quatre clubs relégués de Bundesliga pour revenir à un championnat à dix-huit équipes.

De ce fait le championnat de 2. Bundesliga 1992-1993 passera exceptionnellement à 24 équipes (les 16 équipes restantes de cette saison, le vainqueur du barrage de maintien, les quatre relégués de Bundesliga et trois promus d'Oberliga).

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Poule Nord

Classement 

 
|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

 SV Blau-Weiss Berlin se voit retirer la licence et sera mis en faillite, Fortuna Cologne prend sa place pour les barrages de maintien.

Poule Sud

Classement 

 
|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

Barrages de maintien 
Les deux clubs classés à la  place sont rejoints par le champion de l'Oberliga Nord pour disputer un barrage de maintien, les équipes se rencontrent deux fois. Le SC Fortuna Cologne sort vainqueur et se maintient en deuxième division, 1860 Munich est relégué et le TSV Havelse reste dans sa division.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1991-1992
Championnat Allemagne Football 1991-1992 D2
Championnat Allemagne Football 1991-1992 D2
Football en 1991
Football en 1992